Alekseï Vladimirovitch Volkov - en russe  - (né le  à Sverdlovsk en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but .

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il commence sa carrière avec son club formateur du Dinamo-Energuia Iekaterinbourg dans la Vyschaïa liga, le deuxième échelon russe. Il passe ensuite deux saisons avec l'équipe réserve des Krylia Sovetov dans la Pervaïa liga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée dans la LNH 1998 par les Kings de Los Angeles en troisième ronde, en . Sélectionné en quinzième position du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey par les Mooseheads de Halifax, il part en Amérique du Nord. Il joue deux saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il passe professionnel en 2000 avec les Brass de la Nouvelle-Orléans dans l'ECHL. Il joue également dans la Ligue américaine de hockey. Il revient en Russie en 2001. Il remporte la Coupe Gagarine 2012 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international. Il a été médaillé d'or au champion du monde junior 1999 et médaillé d'argent en 2000.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1997-1998 || Krylia Sovetov 2|| Pervaïa liga || 27 ||  ||   || 2,67 ||  ||   ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 1998-1999 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ || 39||  ||   || 2,70 || 91,6 || 2  ||   || 5 || || || 4,46|| 89,1|| 0|| 
|-
| 1999-2000 || Mooseheads de Halifax || LHJMQ || 40 ||  ||   || 3,35 || 90,3 ||  1 ||   ||8  || || ||4,18 || 88,8|| 0|| 
|-
| 2000-2001 || Lock Monsters de Lowell  || LAH ||5 ||  ||   || 4,75 || 82,6 ||   ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2000-2001 || Brass de la Nouvelle-Orléans  || ECHL || 29 ||  ||   || 3,08 || 91 ||   ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2001-2002 || Salavat Ioulaïev Oufa  || Superliga || 29 ||  ||   || 2,21 || 91,1 || 3  ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2002-2003 || HK Dinamo Moscou  || Superliga || 5 ||  ||   || 1,68 || 93,3 || 2  ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2002-2003 || HK Dinamo Moscou 2  || Pervaïa liga || 8 ||  ||   ||   ||  ||   ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2003-2004 || HK Dinamo Moscou  || Superliga || 11 ||  ||   || 1,73 || 92,5 || 3  ||   ||  0|| || || || || || 
|-
| 2003-2004 || HK Dinamo Moscou 2  || Pervaïa liga || 15 ||  ||   || 2,08 ||  ||   ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2004-2005 || HK Spartak Moscou  || Superliga || 43 ||  ||   || 2,43 || 90,6 || 4  ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2005-2006 || HK MVD  || Superliga || 2 ||  ||   ||3,01 || 86,7 || 0  ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2005-2006 || HK MVD-THK Tver   || Pervaïa liga || 3 ||  ||   || 2,33 ||  ||   ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2005-2006 || Vitiaz Tchekhov  || Superliga || 5 ||  ||   || 2,82 || 88,7 || 1  ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2005-2006 || Vitiaz Tchekhov 2  || Pervaïa liga || 5 ||  ||   || 2 ||  ||   ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2006-2007 || Vitiaz Tchekhov  || Superliga || 18 ||  ||   || 2,45 || 91,2 || 1  ||   ||  1|| || || 1,01||96,4 || 0|| 
|-
| 2006-2007 || Vitiaz Tchekhov 2  || Pervaïa liga || 12 ||  ||   || 3,07 ||  ||   ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2007-2008 || Vitiaz Tchekhov  || Superliga || 42 ||  ||   || 3,03 || 89,7 || 1  ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2008-2009 || Vitiaz Tchekhov  || KHL || 37 ||  ||   || 3,25 || 89,4 || 1  ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2009-2010 || HK MVD  || KHL || 14 ||  ||   || 2,68 || 90 ||0   ||   || 2 || || || 4,78|| 85||0 || 
|-
| 2010-2011 || OHK Dinamo Moscou  || KHL || 24 ||  ||   || 2,47 || 90,7 || 1  ||  || 1 || 3,22 || 83,3 || 0 || || || 
|-
| 2011-2012 || OHK Dinamo Moscou  || KHL || 24 ||  ||   ||  2,18|| 91,9 ||  2 ||  || 0 || || || || || || 
|-
| 2011-2012 || Dinamo Balachikha || VHL || 2 ||  ||   || 2,94 || 92,9 || 0  ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo Moscou  || KHL || 12 ||  ||   || 2,69 || 89,1 || 0  ||   || - || -||- ||- || -||- ||- 
|-
| 2012-2013 || Atlant Mytichtchi  || KHL || 0 ||  ||   ||  ||  ||   ||  || 1 || || || 10,6|| 81,3|| 0|| 
|-
| 2013-2014 || Salavat Ioulaïev Oufa  || KHL || 20 ||  ||   ||  2,56||  91,1||0   ||  || 0 || || || || || || 
|-
| 2014-2015 || HK Kouban  || VHL || 1 ||  ||   || 2 ||  92|| 0  ||   || - || -||- ||- || -||- ||-

Internationales

Trophées et honneurs personnels 
 1998-1999 : remporte le trophée Raymond-Lagacé de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Références 

Naissance en mars 1980
Joueur russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur du Dinamo-Energuia Iekaterinbourg
Joueur des Mooseheads de Halifax
Joueur des Brass de La Nouvelle-Orléans
Joueur des Lock Monsters de Lowell
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur du HK MVD
Joueur du HK Sotchi
Gardien de but de hockey sur glace
Champion de la Coupe Gagarine